Collection I (первоначально известный как просто Misfits) — сборник американской хоррор-панк группы The Misfits, выпущенный в 1986 году на CD, а в 1988 году — на виниле и кассетах. В 1995 году последовало продолжение Collection II, а в 1996 году оба сборника вошли в бокс-сет «The Misfits».

О сборнике 
Сборник вышел в 1986 году на лейбле Данцига Plan 9 и Caroline Records. Доход от продаж Collection I (равно как от Evillive и Legacy of Brutality) получал только Данциг, что вылилось в судебную тяжбу между ним с одной стороны и Онли и Дойлом — с другой. В 1995 году стороны пришли к соглашению, в результате которого треть доходов отошла Онли, а треть — участвовавшим в записи треков гитаристам.

Джон Дуган (AllMusic) описал Collection I как отличный выбор для новичков, так как он даёт «максимум Misfits за ваши деньги» и «всё, что сделало их прекрасными, — здесь». В книге «The Complete Misfits Discography» указано, что сборник представляет интерес и для фанатов, так как здесь присутствуют ранее неизданные версии песен с лучшим звуком.

Список композиций 
Сторона А
 «She» — 1:22
 «Hollywood Babylon» — 2:20
 «Bullet» — 1:38
 «Horror Business» — 2:45
 «Teenagers from Mars» — 2:43
 «Night of the Living Dead» — 1:57
 «Where Eagles Dare» — 2:07
 «Vampira» — 1:21
 «I Turned into a Martian» — 1:43
 «Skulls» — 1:49
Сторона Б
 «London Dungeon» — 2:24
 «Ghouls Night Out» — 1:58
 «Astro Zombies» — 2:11
 «Mommy Can I Go Out and Kill Tonight?» — 2:01
 «Die, Die My Darling» — 3:09
 «Earth A.D.» — 2:09
 «Devilock» — 1:26
 «Death Comes Ripping» — 1:53
 «Green Hell» — 1:53
 «Wolfs Blood» — 1:11

Участники записи 
 Гленн Данциг — вокал, гитара
 Джерри Онли — бас-гитара, бэк-вокал
 Фрэнч Кома — гитара
 Бобби Стил — нитара
 Doyle Wolfgang von Frankenstein — гитара, бэк-вокал
 Mr. Jim — ударные
 Джои Имэдж — ударные
 Артур Гуги — ударные
 Robo — ударные

Студии
 1978 °C.I. Recording (2-3)
 1979 °C.I. Recording (4-5, 7)
 1980 Master Sound (6, 8, 10-13)
 1981 Mix-O-Lydian (9)
 1983 Fox Studio (14-20)
 1985 Reel Platinum (1)

Литература

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Misfits
Альбомы Caroline Records
Хоррор-панк